Gibraltar Football League 2022/2023 är den 4:e säsongen av den nya Football League, som bytt namn från National League, och den 124:e säsongen av högstaligan i fotboll i Gibraltar.

Laginformation

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsgruppen

Poängtabell

Resultattabell

Utmanargruppen

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Källor
Gibraltarfootballleague.com
Soccerway.com
Rsssf.com

Referenser

2022 i Gibraltar
2023 i Gibraltar
Fotbollssäsongen 2022/2023
2022/2023